George Pendleton ist der Name folgender Personen:

* George C. Pendleton (1845–1913), US-amerikanischer Politiker (Texas)
 George H. Pendleton (1825–1889), US-amerikanischer Politiker (Ohio)